Wyższa Szkoła Intendentury
 Wojskowe Służby Informacyjne
 Wyższa szkoła inżynierska